Thread (computação)
Thread (discussão), gíria 
Threads (filme), telefilme britânico de guerra (1984)

Desambiguação